Донго:

 Донго — коммуна в Италии;
 Донго — один из австронезийских народов Индонезии;
  — район в округе Бима, Индонезия.